El Ancla puede referirse a alguno de los siguientes artículos:

 El Ancla, escultura del artista suizo Willi Gutmann realizada para los Juegos Olímpicos de México 1968.
 El Ancla, localidad en el estado de Yucatán, México.
 El Ancla, estación de ferrocarril en Talcahuano, Chile, cuya construcción fue abandonada.